GFW est un sigle qui peut désigner :
 Global Force Wrestling, une fédération de catch (lutte professionnelle) américaine ;
 Games for Windows, une ancienne certification technique standardisée pour des jeux vidéo tournant sur Windows.